Durham-Evangeliar steht für folgende Handschriften in der Bibliothek der Kathedrale von Durham:

 Durham-Evangeliar (A.II.10), um 650 im Kloster Lindisfarne entstanden
 Durham-Evangeliar (A.II.17), um 680 in Kloster Lindisfarne entstanden